Vahliaceae – monotypowa rodzina roślin z także monotypowego rzędu Vahliales. Należy tu tylko jeden rodzaj – Vahlia liczący 5 gatunków roślin zielnych i drewniejących występujących w niemal całej Afryce (z wyjątkiem północno-zachodniej części) oraz w Azji południowej od Iraku po wyspę Cejlon oraz na izolowanym obszarze na wyspie Phú Quốc w Wietnamie. Rośliny te rosną w miejscach otwartych, często na brzegach rzek, rzadziej w zbiorowiskach trawiastych i leśnych, także towarzyszą uprawom w miejscach zasolonych.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny jednoroczne, byliny i krzewinki. 
 Liście Naprzeciwległe, pojedyncze, całobrzegie, owalne do równowąskich, nagich lub pokrytych gruczołkowatymi włoskami. 
 Kwiaty Wyrastają parami w gęstych wierzchotkach. Kwiaty są obupłciowe, promieniste, 5-krotne i drobne – osiągają do 3, rzadko 7 mm długości. Działki i płatki korony są równej długości, płatki są białe do żółtych. Zalążnia jest dolna, tak że okwiat wyrasta znad jej górnej powierzchni. Na szczycie osadzony ma dysk, z którego wyrasta 5 pręcików. Szyjki słupka są dwie i zakończone są główkowatym znamieniem. 
 Owoce Kulistawe torebki.

Systematyka 
Rodzina Vahliaceae tradycyjnie umieszczana była w systemach klasyfikacyjnych w rzędzie skalnicowców (Saxifragales). Badania molekularne wykazały przynależność tych roślin do astrowych właściwych (euasterids). W systemie APG IV z 2016 rodzina podniesiona została do rangi monotypowego rzędu Vahliales, jednak o niepewnej pozycji filogenetycznej w kladzie obejmującym m.in. psiankowce i jasnotowce.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz gatunków
 Vahlia capensis (L. f.) Thunb.
 Vahlia dichotoma (Murray) Kuntze
 Vahlia digyna (Retz.) Kuntze
 Vahlia geminiflora (Caill. & Delile) Bridson
 Vahlia somalensis Chiov.

Przypisy 

Okrytonasienne